Соковая (деревня)
 Соковая (река)